Татьяна Мария (, урождённая Малек (); родилась 8 августа 1987 года в Бад-Заульгау, ФРГ) — немецкая теннисистка; победительница шести турниров WTA (из них два в одиночном разряде), полуфиналистка Уимблдонского турнира 2022 года.

Общая информация 
Татьяна — одна из трёх детей Маргит и Хайнриха Малек; также у немки есть два брата — Даниэль и Маттиас (оба также играют в теннис). В начале апреля 2013 года Татьяна вышла замуж за своего тогдашнего тренера и французского теннисиста Шарля-Эдуара Мария и сменила фамилию. В декабре того же года у пары родился первенец — дочь Шарлотта.

Немка впервые пришла в теннис в четыре года: при содействии родителей.

В марте 2008 года у Татьяны была диагностирована лёгочная эмболия. Лечение и восстановление заняли 5,5 месяцев.

Спортивная карьера 

Первый титул из цикла ITF Малек выиграла в 2003 году в парном разряде. Также в парах она дебютировала в основных соревнованиях WTA-тура в мае 2005 года, сыграв на турнире в Берлине. В июле 2006 года Татьяна сыграла первый матч в составе сборной Германии в розыгрыше Кубка Федерации. В том же месяце она взяла первый одиночный приз на турнирах из цикла ITF. В октябре Малек впервые попала в основную сетку в одиночном разряде WTA-тура, пройдя через квалификацию на турнир в Люксембурге. В мае 2007 года она впервые поднимается в топ-100 одиночного рейтинга. Дебют на турнирах серии Большого шлема состоялся для немки в июне 2007 года на Уимблдонском турнире. В октябре того же года Малек выиграла 100-тысяник ITF в Братиславе, обыграв в финале молодую Петру Квитову.

За весь сезон 2008 года Малек выиграла один титул ITF в ноябре на 50-тысячнике в Исманинге. В апреле 2009 года на грунтовом турнире WTA в Барселоне она смогла выйти в четвертьфинал. В мае Татьяна побеждает ещё на одном 50-тысячнике ITF в Макарске. В июле Малек смогла выйти в свой дебютный финал турнира WTA в парном разряде. Произошло это на турнире в Бадгастайне, где она выступала в дуэте с Андреей Петкович. В августе Татьяне удалось выиграть 100-тысячник ITF в Бронксе.

В феврале 2010 Малек вышла в четвертьфинал турнира в Паттайе, а в апреле в Марбелье. Первый титул на турнирах WTA она завоевала наконец в возрасте 25 лет в сентябре 2012 года в парном разряде турнира в Квебеке в альянсе с Кристиной Младенович. Через два года в сентябре 2014 года, уже сменившая фамилию, Мария вышла в Квебеке в четвертьфинал в одиночном разряде. В октябре того же года в дуэте с Ларой Арруабарреной она вышла в парный финал турнира в Осаке.

В 2015 году Мария возвращается в первую сотню мирового рейтинга. В феврале она выиграла 100-тысячник ITF в Мидленде. Летом на Уимблдонском турнире она впервые в карьере вышла в третий раунд на Большом шлеме. В июле в партнёрстве с украинской теннисисткой Ольгой Савчук Татьяна вышла в парный финал в Бостаде. Осенью немка выиграла 50-тысячник ITF в Торонто. Совместно с Ларой Арруабарреной она выиграла свой второй парный титул WTA в апреле 2016 года на грунтовом турнире в Боготе. В том же месяце в альянсе с Йоаной Ралукой Олару она вышла в парный финал в Рабате.

В феврале 2017 года Мария взяла титул на 100-тысянике ITF в Мидленде. В начале мая она вышла в четвертьфинала турнира WTA в Рабате. В июне она выиграла ещё один 100-тысячник ITF на траве в Саутси. В июле она вышла в 1/4 финала в Бухаресте. В сентябре её удалось выйти в полуфинал турнира в Квебеке. В октябре она вышла ещё в один четвертьфинал на турнире в Линце. К ноябрю Мария достигла 46-го места в одиночной классификации.

В начале марта немецкая теннисистка выиграла парные соревнования в Акапулько в дуэте с Хезер Уотсон.

В июне 2018 года выиграла титул WTA на турнире в Мальорке (Испания), где в финале одолела Анастасию Севастову из Латвии в двух сетах: 6-4 7-5. По ходу турнира она обыграла Анетт Контавейт, Люси Шафаржову и Софию Кенин.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде Кайе Канепи в упорном трёхсетовом поединке.

На Открытом чемпионате Австралии 2022 года Мария проиграла в первом же матче восьмой ракетке мира Марии Саккари из Греции (4-6 6-7).

В апреле 2022 года Мария выиграла турнир WTA 250 в Колумбии, начав с квалификации и победив в финале Лауру Пигосси из Бразилии (6-3 4-6 6-2), которая также начала турнир с квалификации. В семи матчах турнира Мария проиграла только два сета. Это была вторая в карьере и первая с 2018 года победа Марии на турнирах уровня WTA.

До Уимблдона 2022 года Татьяна Мария 34 раза играла в основной сетке турниров Большого шлема и только один раз сумела дойти до третьего круга — на Уимблдоне 2015 года. При этом 22 из 34 раз она вылетала в первом круге и ещё 11 раз — во втором. На Уимблдонском турнире 2022 года 34-летняя Мария, будучи 107-й ракеткой мира на момент жеребьёвки, получила прямой допуск в основную сетку из-за неучастия в турнире российских и белорусских теннисисток и сенсационно дошла до 1/4 финала, обыграв трёх сеянных теннисисток — Сорану Кырстю, Марию Саккари (пятую ракетку мира) и Алёну Остапенко. При этом в последних 8 турнирах Большого шлема, в которых Мария участвовала до Уимблдона 2022 года, она неизменно вылетала в первом круге (последний раз она выиграла матч на турнире Большого шлема в США в 2018 году). В четвертьфинале Мария обыграла немку Юле Нимайер (4-6 6-2 7-5) и вышла в полуфинал. В полуфинале Мария уступила второй ракетке мира Унс Джабир (6-2 3-6 1-6).

В конце августа 2022 года дошла до четвертьфинала турнира WTA 250 на харде в канадском Грэнби. На Открытом чемпионате США Мария в первом круге проиграла третьей ракетке мира Марии Саккари (4-6 6-3 0-6), с которой она встретилась на третьем турнира Большого шлема за сезон.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (29)

Победы (16) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (27)

Победы (15)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Германии